Henri Gelissen, Nederlandse politicus
Willy Gelissen, Nederlandse missionaris